Daughtry kan avse: 

Daughtry (musikgrupp) – bildad av Chris Daughtry
Daughtry (musikalbum) – debutalbum av gruppen Daughtry

Personer
Chris Daughtry (1979–), en american Idol-finalist 2006 och sångare i gruppen Daughtry
N. Leo Daughtry (1940–), en amerikansk delstatssenator från North Carolina (republikan)
Dean Daughtry (1946–), en amerikansk keyboardist i Atlanta Rhythm Section